Il doppio  del Banja Luka Challenger 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Attila Balázs e Amir Hadad erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.

Balázs ha fatto coppia con Dušan Lojda, ma ha perso in semifinale contro Ismar Gorčić e Simone Vagnozzi.

Hadad ha fatto coppia con Philipp Marx, ma ha perso nei quarti di finale contro Nikola Ćirić e Miljan Zekić.

Dustin Brown e Rainer Eitzinger hanno battuto in finale Gorčić e Vagnozzi 6–4, 6–3.

Teste di serie 

 Amir Hadad /  Philipp Marx (quarti di finale)
 Jamie Delgado /  Jamie Murray (quarti di finale)

 Michail Elgin /  Denis Matsukevich (primo turno) 
 Daniel Gimeno Traver /  Pere Riba (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Banja Luka Challenger 2009